Владимир Бобков:
 Бобков, Владимир Васильевич (1936—2020) — советский белорусский математик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Бобков, Владимир Витальевич (род. 1980) — украинский и российский историк, политический и общественный деятель.
 Бобков, Владимир Иванович (род. 1941) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.